Kak (románul Cucu), település Romániában, Szatmár megyében
 Cucu, román családnév
Cucu a következő személyek bece- vagy művészneve:
 Bozsik József (1925–1978) olimpiai bajnok magyar labdarúgó, edző
 José Miguel Cubero (1987–) válogatott Costa Rica-i labdarúgó
 Lang Elemér (1933–2014) magyar kosárlabdázó, sportvezető
hasonló
 Cucu malac, a Bolondos dallamok-rajzfilmjeinek visszatérő szereplője